Межконтинентальный кубок 1987 () — 26-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 13 декабря 1987 года. Прошёл между португальским клубом «Порту», победителем Кубка европейских чемпионов 1987/88, и уругвайским клубом «Пеньяроль», победителем Кубка Либертадорес 1987. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 68 000 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1986/1987
 Кубок Либертадорес 1987

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1987
Межконтинентальный кубок 1987
Спорт в Японии в 1987 году
1987 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио